My, Bielaroussy (en , « Nous, les Biélorusses ») est le titre non officiel de l'hymne national de la Biélorussie depuis son indépendance en 1991 (en remplacement de l'Hymne de la République socialiste soviétique de Biélorussie). Son nom officiel est Hymne national de la République de Biélorussie ( en biélorusse). Il existe plusieurs versions de celui-ci, celle-ci est celle qui est en vigueur.

Les paroles sont de Mihas' Klimovitch () et Uladzimir Karyzny, la musique de Nestar Sakalowski ().

Historique 
L'hymne avait été créé au départ en 1955 pour la République socialiste soviétique biélorusse. La musique de cet hymne de la RSS biélorusse était de Nestar Sakalowski et les paroles de Mihas' Klimovitch. Après la dislocation de l'URSS en 1991, la musique de Sakalowski fut conservée, en raison de son rapport historique avec la Biélorussie, et de nouvelles paroles furent écrites conjointement par Klimovitch et Uladzimir Karyzny. Les paroles font maintenant honneur à une Biélorussie amicale, rendent hommage à son passé militaire, et se tournent avec espérance vers l'avenir. Elles ont été officiellement adoptées par décret présidentiel le .

Paroles

Paroles officielles en biélorusse

Traduction russe

Traduction en français 
Nous, Biélorusses, sommes un peuple pacifiste,
Dévoué de tout cœur à notre mère patrie.
Nous sommes des amis fidèles, grandissant et
Vivant dans une famille travailleuse et indépendante.

Refrain :
Gloire au nom béni de notre pays !
Gloire à l'union fraternelle des peuples !
Longue vie et prospérité,
Notre mère patrie bien-aimée – Biélorussie !

Ensemble avec nos frères, pendant des siècles nous
Avons courageusement défendu le seuil de notre foyer.
Nous avons gagné nos bannières de victoires
Dans les batailles pour la liberté et notre sort !

Refrain

L'amitié des peuples est la force des peuples et
Notre chemin sacré ensoleillé.
Flotte fièrement dans les cieux clairs,
La bannière de la victoire, la bannière du soleil !

Refrain

Références

Liens externes 
  Décret 350 du président Loukachenko adoptant officiellement  comme hymne national ;
  Article expliquant le processus de sélection de l'hymne sur le site Sovetskaya Belorussiya.
 

Hymne national
Symbole de la Biélorussie